Bob Manning (soulzanger) (geboren 1947), Amerikaanse soulzanger
Bob Manning (popzanger) (1926-1997), geboren als Manny Levin, Amerikaanse popzanger